Ри́чард Бёртон (, при рождении Ричард Уо́лтер Дже́нкинс-младший;  — ) — валлийский актёр. Лауреат премий BAFTA, «Золотой глобус», «Грэмми» и «Тони», а также семикратный номинант на премию «Оскар». На пике своей популярности в 1960-е годы Бёртон считался одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. В общественном сознании имя актёра до сих пор тесно связывают с его второй супругой Элизабет Тейлор, в недавнем прошлом их бурные отношения не сходили с первых полос газет.

По данным опроса, проведённого в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, был признан одним из величайших британцев в истории.

Биография 
Ричард Уолтер Дженкинс-младший родился в деревне Понтридифен (ныне округ ), Уэльс. Двенадцатый из тринадцати детей в семье уэльского шахтёра Ричарда Уолтера Дженкинса-старшего (1876—1957) и его жены Эдит Мод Томас (1883—1927), Бёртон сделал блистательную карьеру в Голливуде.

Детство Ричарда прошло в нищете, а в 1960-е годы он стал самым высокооплачиваемым актёром в мире. 

Его актёрский талант проявился ещё в школьных театральных постановка. Первые шаги на актёрском поприще поощрял его школьный учитель Филипп Бёртон, который отучил Ричарда от валлийского акцента, привил интерес к театру и литературе.

Карьера 
В 1943 году Ричард дебютировал на профессиональной сцене. Он взял себе сценический псевдоним Бёртон — фамилию своего учителя. Был призван в армию, служил в ВВС. Демобилизовался в 1947 году. Работал в одном из лондонских театров. В 1948 году дебютировал в кино в фильме «Последние дни Долвина» (The Last Days Of Dolwyn), где сыграл одну из главных ролей. Много работал на радио. В 1951 дебютировал на сцене Мемориального Шекспировского театра в Стратфорде-на-Эйвоне. Голливудский дебют Ричарда Бёртона состоялся в 1952 году в фильме «Моя кузина Рейчел» («My Cousin Rachel»), где он сыграл главную мужскую роль.

Бёртона зачастую упрекали в неразборчивости при выборе ролей. Скептическое отношение критиков привело к тому, что они проглядели его лучшие актёрские работы — «Оглянись во гневе» (1958), «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966), «Эквус» (1977) и «1984» (1984).

Семь раз выдвигался на премию «Оскар» (6 — за лучшую мужскую роль, 1 — за лучшую мужскую роль второго плана), но не выиграл ни одной статуэтки. Дело дошло до того, что, получив награду в 1970 году, Джон Уэйн сделал вид, что бросает её Бёртону, и произнёс: «Это ты заслужил статуэтку».

Личная жизнь 
Бёртон был женат пять раз, дважды из них на голливудской суперзвезде Элизабет Тейлор (1964—1974, 1975—1976), с которой сыграл в одиннадцати картинах, включая знаменитый исторический блокбастер «Клеопатра» (1963). О перипетиях этих взаимоотношений в 2012 году снят фильм «Лиз и Дик» (реж. Ллойд Крамер), а в 2013 — «Бёртон и Тейлор»/«Burton and Taylor» (реж. Ричард Лэкстон). 

Помимо Тейлор, Бёртон вступал в брак с:
 актрисой Сибил Уильямс (1949—1963; есть две дочери — Кейт и Джессика);
 моделью Сьюзан Хант (1976—1982);
 гримёршей Салли Хэй (с 1983 до его кончины).
В молодости, будучи женатым на Сибил Уильямс, имел бурный роман с актрисой Клэр Блум, позже ставшей его партнёршей в картинах «Оглянись во гневе» и «Шпион, пришедший с холода». Уже после смерти Бёртона Блум называла его самой большой любовью своей жизни.

В последние годы жизни страдал от множества заболеваний, долго лечился от алкоголизма (порой доходило до того, что Бёртон выпивал в день три бутылки водки) и не мог побороть никотиновую зависимость (к курению он пристрастился ещё в детстве). Всё это привело к кончине 58-летнего Бёртона от кровоизлияния в мозг в его доме в муниципалитете Селиньи, , Швейцария. Четыре дня спустя актёр был похоронен в красном костюме (дань уважения его валлийским корням) и с томиком произведений его любимого поэта Дилана Томаса.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Выпускники Оксфордского университета
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Похороненные в кантоне Женева
Мужья Элизабет Тейлор
Киноактёры Великобритании